Windham kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 South Windham (Connecticut)
 Little Falls-South Windham (Maine)
 Windham (New York)
 Windham (Ohio)